Le Renard à oreilles de chauve-souris (Otocyon megalotis) aussi appelé Chien oreillard ou Otocyon est un mammifère carnivore de la famille des Canidés. Des populations ont été observées en Éthiopie et au sud du Soudan jusqu'en Tanzanie ainsi que du sud de l'Angola et du Zimbabwe jusqu'en Afrique du Sud. L'otocyon vit dans les savanes et les prairies plutôt arides.

Description 
L'otocyon mesure environ  de long, sans la queue. Sa hauteur au garrot atteint . Son pelage est de couleur fauve clair, taché de noir sur les oreilles, le museau, les membres (relativement courts) et le bout de la queue. La gorge et le dessous du corps sont plus clairs. Il présente le même masque facial que le raton laveur. À part ses longues oreilles (114 à ), l'otocyon se distingue par une caractéristique unique en son genre : sa denture compte davantage de dents que celle de tous les autres mammifères placentaires à denture hétérodonte ; il a entre 46 et 50 dents, soit au moins trois molaires supérieures et quatre molaires inférieures. Son puissant muscle digastrique lui permet de mastiquer rapidement les insectes.

Il appartient au genre Otocyon (dont il est le seul représentant) et non pas au genre Vulpes comme la plupart des espèces regroupées sous l'appellation « renard » (la parenté des genres Otocyon et Vulpes est sujet à controverse).

L'otocyon ne fait apparemment pas l'objet d'une exploitation commerciale. Mais au Botswana, les indigènes le chassent pour sa fourrure.

La longévité moyenne en captivité est de 6 ans, mais un spécimen a déjà atteint 14 ans.

Habitat 
L'otocyon occupe des terriers qu'il creuse lui-même ou des galeries délaissées par d'autres animaux tels que l'oryctérope. Ces terriers comptent plusieurs mètres et présentent de nombreuses entrées et chambres. Une famille peut occuper différents terriers.

Mœurs 
L'otocyon est un animal plutôt nocturne (85 %), dans le Serengeti. Par contre, les populations d'Afrique du Sud sont diurnes en hiver et nocturnes en été. L'otocyon vit en familles comprenant un couple adulte et ses jeunes – plus rarement un mâle et deux femelles. Il délimite son territoire via le marquage urinaire. Les couples sont très unis, dorment dans le même terrier, chassent ensemble. Les contacts sociaux au sein de la famille sont très importants. Tous les membres se soutiennent et se protègent mutuellement. En Afrique du Sud, les zones d'habitat des familles se chevauchent largement. Le marquage territorial est pratiquement inexistant. Les terriers sont parfois groupés et la densité de population peut atteindre dix individus au km². La vie communautaire offre certains avantages : la chasse aux termites est plus fructueuse, les prédateurs sont mieux et plus vite repérés.

Quant à la progéniture, elle apprend plus rapidement à se nourrir de manière autonome.
Le comportement ludique des jeunes montre déjà des similarités avec le comportement de fuite qu'adopteront généralement les adultes qui évitent l'affrontement. Pour échapper à ses prédateurs, l'otocyon compte essentiellement sur sa rapidité et son incroyable capacité d'esquive. Il peut en effet inverser totalement sa direction de fuite ventre à terre, sans perdre de vitesse. Le chacal et l'aigle font partie de ses prédateurs. Les oiseaux de proie diurnes sont une menace majeure pour les jeunes.

Reproduction 
La saison des amours dure de septembre à novembre. Gestation : 60-70 jours. Nombre de petits : 2 à 6. Poids moyen à la naissance : . Maturité sexuelle: 8-9 mois.
L'otocyon élève une portée par an. Les nouveau-nés ouvrent les yeux à l'âge de 9 jours. Ils émergent du terrier à 17 jours. À la naissance, ils présentent un sous-poil gris, clairsemé, qui disparaît peu à peu. À l'âge de 4-5 semaines, leur robe a déjà la couleur du pelage des adultes. L'allaitement dure 15 semaines. Ensuite, les petits commencent à chasser avec leurs parents. Ils atteignent leur taille adulte à l'âge de 5-6 mois. Une fois matures, la plupart des jeunes se dispersent. Certaines jeunes femelles restent au sein du groupe natal. Les mâles participent autant, si ce n'est davantage que les mères à l'élevage des petits (garde, soins, jeux).

Alimentation 
Le régime alimentaire de l'otocyon consiste pour l'essentiel en insectes et autres arthropodes, mais occasionnellement il ne dédaigne pas petits rongeurs, lézards, œufs et poussins d'oiseaux, ainsi que matières végétales. Le termite moissonneur (Hodotermes) et le bousier (Scarabidae) peuvent constituer plus de 80 % de son alimentation. L'otocyon absorbe une grande partie de l'eau qui lui est nécessaire par le biais des fluides corporels de ces insectes. Il ingère souvent les termites alors qu'ils sont en train de manger de l'herbe. Les bousiers se nourrissent de fèces d'ongulés sur lesquelles ils pondent également. L'otocyon entretient donc aussi une relation commensale avec les grands herbivores tels les gnous, les zèbres et les buffles. Il utilise ses longues oreilles pour détecter les larves de bousiers en train de ronger leur pelote fécale. L'otocyon chasse seul ou en groupes lorsque les insectes sont abondants. La chasse en communauté est plus fructueuse.

Galerie

Notes et références

Liens externes 
 

Mammifère (nom vernaculaire)
Canidae
Canidé d'Afrique
Renard